

Miejscowości

Hiszpania 
 Berga – miasto w Katalonii

Niemcy 
 Berga – gmina w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz
 Berga/Elster – miasto w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Greiz

Szwecja 
 Berga - miejscowość w regionie Kalmar, w gminie Högsby